Гакон:
 Гакон I (937—995) — ярл і фактичний володар Норвегії у 975—995 роках.
 Гакон II (998—1029/1030) — ярл Норвегії у 1012—1015 і 1028—1029 роках.

Див. також 
 Ґакон